Фамилия:
 Деламбр, Жан-Батист Жозеф (1749 — 1822) — французский астроном.

Топонимы:
 Деламбр  — кратер на видимой стороне Луны.